Puchar Karaibów 1997 – dziewiąta edycja turnieju piłkarskiego o miano najlepszej reprezentacji zrzeszonej w Caribbean Football Union, jednej z podstref konfederacji CONCACAF. Turniej rozegrano w Antigunie i Barbudzie oraz Saint Kitts i Nevis w dniach 4-13 lipca 1997.

Trynidad i Tobago jako obrońca tytułu oraz Antigua i Barbuda i Saint Kitts i Nevis jako gospodarze, mieli zapewniony udział w turnieju finałowym, a pozostałych uczestników wyłoniono w eliminacjach.

Eliminacje 
Do eliminacji zgłosiło się 16 reprezentacji. Trynidad i Tobago jako obrońca tytułu oraz Antigua i Barbuda i Saint Kitts i Nevis jako gospodarze turnieju zostały zwolnione z obowiązku przechodzenia przez eliminacje.

Grupa 1 

Źródło:

Grupa 2 
 i  wycofały się z eliminacji.

Źródło:

Grupa 3 
Pierwsza runda

Obydwa mecze rozgrywano w Georgetown, Gujana

Źródło:

Druga runda

Źródło:

Grupa 4 

Źródło:

Grupa 5 
 i  wycofały się z eliminacji.

Rewanżu nie rozegrano.

Źródło:

Runda Playoff 

Rewanżu nie rozegrano.

Źródło:

Turniej finałowy 
 dostała dziką kartę.

Legenda:

Grupa A

Grupa B

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
Puchar Karaibów 1997

TRYNIDAD I TOBAGO 6. TYTUŁ

Zobacz też 
 Wyniki meczów o Puchar Karaibów

Przypisy